Het ATP-tennistoernooi van Delray Beach 2018 (officieel de Delray Beach International Tennis Championships) werd gespeeld van 19 tot en met 25 februari 2018 in het Amerikaanse Delray Beach. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Delray Beach Tennis Center.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen 
Voor het toernooi
  Kevin Anderson → vervangen door  Darian King (LL)
  Nick Kyrgios → vervangen door  Cameron Norrie (LL)
  Adrian Mannarino → vervangen door  Peter Polansky (LL)

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Delray Beach
Delray Beach